Tynell ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Tynell (* 1976), schwedischer Skilangläufer
 Knut Tynell (1887–1953), schwedischer Bibliothekar